Aleksiej Miedwiediew  (ur. 1972) – białoruski zapaśnik
 Aleksiej Miedwiediew (ur. 1977) – rosyjski piłkarz
 Aleksiej Miedwiediew  (ur. 1982) – rosyjski hokeista
 Aleksiej Miedwiediew (ur. 1983) – rosyjski kolarz
 Aleksiej Miedwiediew (1884-1937) – rosyjski działacz i polityk komunistyczny